Dozórne (Txornomórske), localitat de la República Autonoma de Crimea, a Ucraïna.
 Dozórne (Bilogorsk), localitat de la República Autonoma de Crimea, a Ucraïna.